Obwódka Zinna, obwódka rzęskowa (łac. zonula ciliaris), lub więzadełko rzęskowe (łac. ligamentum ciliare) – pasma więzadłowe rozpięte w tylnej komorze oka utrzymujące soczewkę w jej położeniu i rozluźniające się poprzez skurcz mięśnia rzęskowego. Utworzona przez włókna obwódkowe, rozpoczynające się na powierzchni ciała rzęskowego, a kończące w torebce soczewki.

Przypisy 

Oko